Bertwald (zm. 731) – arcybiskup Canterbury
 Bertwald (zm. 1045) – biskup Ramsey